Osoby o tym nazwisku:
 Muggsy Bogues – amerykański koszykarz
 Shannon Bogues – amerykański koszykarz